

Patronyme 

 Giorgio Avola (1989-), escrimeur italien.

Toponyme 

 Avola est une ville italienne de la province de Syracuse.
 Avola est une ville canadienne de la province de la Colombie-Britannique.